Superstars och Superstar kan avse:

 Leksand Superstars – en supporterklubb
 Superstars (TV-program) – ett svenskt TV-program 
 Superstar (film) – en film från 1999
 Superstar (tidning) – en poptidning
 Superstar (sång) – en sång från The Ark
 Superstar (mixtape) – en mixtape utgiven av musikgruppen Looptroop Rockers
M/S Superstar – ett fartyg 
 Adidas Superstar – en skomodell